Arjona ist

 der Künstlername des guatemaltekischen Popmusikers Ricardo Arjona
 eine Pflanzengattung der sandelholzartigen Gewächse, siehe Arjona (Pflanze)
 der Name einer Gemeinde in der spanischen Provinz Jaén, siehe Arjona (Spanien)
 der Name einer Gemeinde im kolumbianischen Departamento de Bolívar, siehe Arjona (Kolumbien)

Arjona ist der Familienname folgender Personen:

 Adria Arjona (* 1992), puerto-ricanische Schauspielerin
 Ethel-Julie Puig-Arjona (* 1981), französische Beachvolleyballspielerin
 Gerardo Ernesto Salas Arjona (* 1966), venezolanischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Acarigua-Araure
 Ricardo Arjona (* 1964), guatemaltekischer Basketballspieler, Sänger und Schauspieler
 Rolando Arjona Amábilis (1920–2014), mexikanischer Künstler
 Zayda Peña Arjona (1979–2007), mexikanische Sängerin